Topònims:
 Alden (Iowa)
 Alden (Minnesota)
 Alden (Kansas)
 Alden (Nova York)
 (2941) Alden, asteroide descobert per l'astrònom Clyde Tombaugh 
 Biografies:
 Cyril Alden (1884 - ?), ciclista britànic que va córrer durant el primer quart del segle XX 
 Harold Lee Alden (Chicago, Illinois, 1890-1964), astrònom estatunidenc 
 John Alden